Шоймень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Вултурень.
 Шоймень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Пеулень-Чук.